UNO (kaartspel), een kaartspel
HC UNO, een hockeyclub in Utrecht
VV UNO, een voetbalclub uit Hoofddorp
Verenigde Naties (Engels: United Nations Organization, verouderd)
Odriïstische Nationale Unie, een voormalige Peruviaanse politieke partij sinds 1961